Михаи́л Ники́тович Па́влов:
 Павлов, Михаил Никитович (1904—1976) — полковник, Герой Советского Союза.
 Павлов, Михаил Никитович (1919—1943) — Герой Советского Союза.